Kirkpatrick může být:

příjmení
 Chris Kirkpatrick (* 1971) – americký zpěvák, tanečník a herec
 Jeane Kirkpatricková (1926–2006) – americká politoložka a diplomatka
 Manuela Kirkpatricková (1794–1879) – první dvorní dáma španělské královny Isabely a matka poslední francouzské císařovny Evženie

ostatní
 Kirkpatrickův model – hodnocení vzdělávání zaměstnanců

Externí odkazy